Compass Airlines — упразднённая региональная авиакомпания США со штаб-квартирой в корпоративном центре Delta Air Lines (международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол). До 16 сентября 2009 года штаб-квартира Compass Airlines размещалась в Кантилли, Фэрфакс (штат Виргиния).

Изначально перевозчик являлся дочерней структурой магистральной авиакомпании Northwest Airlines, затем — авиакомпании Delta Air Lines. В июле 2010 года Compass Airlines Была продана холдингу Trans States Holdings.

За 14 лет работы авиакомпания выполнила более полутора миллионов рейсов. В 2016 года перевозчик эксплуатировал 62 самолёта, штат сотрудников составлял более 2000 человек.

Compass Airlines прекратила операционную деятельность 5 апреля 2020 года, сославшись на падение объёма пассажирских перевозок, связанного с пандемией COVID-19.

История 
Compass Airlines была образована в 2006 году в результате конфликта между руководством авиакомпании Northwest Airlines и Ассоциацией пилотов авиакомпаний на предмет так называемой «Сферы разграничения» (), согласно которой магистральной авиакомпании напрямую запрещена эксплуатация пассажирских самолётов с вместимостью 76 и менее пассажирских мест.

В качестве компромиссного варианта между условиями «Сферы разграничения» и необходимостью обслуживания рынка региональных авиаперевозок на самолётах меньшей вместимости, но с большей частотой полётов, 10 марта 2006 года авиакомпания Northwest Airlines за 2 миллиона долларов США приобрела сертификат эксплуатанта обанкротившегося авиаперевозчика Independence Air для создание новой региональной авиакомпании, которая могла бы эксплуатировать пассажирские лайнеры с вместимостью 76 и менее человек.

28 сентября 2006 года новая авиакомпания Compass Airlines официально утверждается в Министерстве транспорта США в качестве регионального перевозчика и полностью дочернего подразделения авиакомпании Northwest Airlines. 5 апреля 2007 года Compass Airlines получила сертификат Федерального Управления гражданской авиации США и 2 мая 2007 года начала регулярные полёты на лайнерах CRJ-200 под торговой маркой (брендом) Northwest Airlink. CRJ-200 не являлись полной заменой устаревшего парка Douglas DC-9 компании Northwest Airlines, однако были более дешёвыми в эксплуатации и более экономически эффективными по сравнению с DC-9.

Первый пассажирский рейс был совершён 2 мая 2007 года из Международного аэропорта Вашингтон Даллес в Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, массовые регулярные коммерческие рейсы начались только 21 августа 2007 года.

После слияния двух магистралов (Northwest Airlines и Delta) авиакомпания перешла под контроль Delta Air Lines, а 1 июля 2010 года была продана холдингу Trans States Holdings за 20,5 миллиона долларов США. Несмотря на смену владельца, Compass Airlines продолжала держать штаб-квартиру в корпоративном здании Delta, а логотип авиакомпании имел стилистические признаки логотипа Northwest.

27 марта 2017 года Compass Airlines начала выполнение регулярных перевозок между Лос-Анджелесом и Хьюстоном под брендом American Eagle другой магистральной авиакомпании American Airlines. Маршрут обслуживали 20 новых самолётов Embraer E-175, окрашенных в ливрею American Eagle.

В августе 2019 года Delta Air Lines приняла решение о сокращении числа региональных перевозчиков, работавших под её брендом Delta Connection, в рамках чего был расторгут контракт с Compass Airlines. Это привело к уменьшению флота регионала на 36 самолётов до 20 машин в активной эксплуатации.

Compass Airlines имела собственные базы для экипажей и базы для ремонта и обслуживания самолётов в Международном аэропорту Миннеаполис/Сент-Пол, Международном аэропорту Мемфис и Международном аэропорту Дейтройт округа Уэйн.

В марте 2020 года в связи с резким сокращением объёмов пассажирских перевозок по причине пандемии COVID-19 авиакомпания объявила об остановке всей операционной деятельности с 7 апреля того года. Последним выполненным рейсом Compass Airlines стал рейс 6047, совершённый 5 апреля 2020 года под брендом American Eagle из международного аэропорт Талса (Оклахома) в международный аэропорт Лос-Анджелес.

Маршрутная сеть

Текущие маршруты

Альберта
 Калгари — Международный аэропорт Калгари

 Британская Колумбия
 Ванкувер — Международный аэропорт Ванкувер

 Саскачеван
 Саскатун — Международный аэропорт Саскатун имени Джона Г. Дифенбейкера
 Реджайна — Международный аэропорт Реджайна

 Онтарио
 Торонто — Международный аэропорт Торонто Пирсон

Нуэво-Леон
 Монтеррей — Международный аэропорт имени генерала Мариано Эскобедо

Аризона
 Финикс/Скоттдейл — Международный аэропорт Финикс Скай Харбор

 Арканзас
 Литл-Рок — Национальный аэропорт Литл-Рок

 Флорида
 Джэксонвилл — Международный аэропорт Джэксонвилл
 Орландо — Международный аэропорт Орландо

 Индиана
 Индианаполис — Международный аэропорт Индианаполис

 Иллинойс
 Чикаго — Международный аэропорт Чикаго Мидуэй

 Кентукки
 Луисвилл — Международный аэропорт Луисвилл
 Цинциннати — Международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки

 Миннесота
 Миннеаполис/Сент-Полс — Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол хаб

 Мэриленд
 Балтимор — Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон

 Массачусетс
 Бостон — Международный аэропорт Логан

 Мичиган
 Детройт — Столичный аэропорт Детройт округа Уэйн хаб
 Сэгиноу — Международный аэропорт MBS
 Гранд-Рапидс — Международный аэропорт имени Джеральда Р.Форда

 Монтана
 Калиспелл — Международный аэропорт Глейшер-Парк
 Миссула — Международный аэропорт Миссула
 Грейт-Фоллс — Международный аэропорт Грейт-Фоллс
 Бозмен — Аэропорт Бозмен (сезонный)
 Биллингс — Международный аэропорт Биллингс Логан

 Небраска
 Омаха — Аэропорт Эппли

 Нью-Джерси
 Ньюарк — Международный аэропорт Ньюарка Либерти

 Нью-Йорк
 Нью-Йорк — Международный аэропорт имени Джона Кеннеди
 Нью-Йорк — Аэропорт Ла Гардиа

 Северная Каролина
 Шарлотт — Международный аэропорт Шарлотт/Дуглас

 Северная Дакота
 Фарго — Международный аэропорт Гектор
 Минот — Международный аэропорт Майнот

 Пенсильвания
 Филадельфия — Международный аэропорт Филадельфии
 Питтсбург — Международный аэропорт Питтсбург

 Огайо
 Кливленд — Международный аэропорт Кливленда Хопкинс

 Оклахома
 Оклахома-сити — Аэропорт имени Уилла Роджерса

 Южная Каролина
 Мёртл-Бич — Международный аэропорт Мёртл-Бич

 Теннесси
 Мемфис — Международный аэропорт Теннесси хаб
 Нашвилл — Международный аэропорт Нашвилл

 Техас
 Остин — Международный аэропорт Остин-Бергстром
 Даллас/Форт-Уэрт — Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт
 Хьюстон — Международный аэропорт Хьюстон Интерконтинентал

 Юта
 Солт-Лейк-Сити — Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити

 Виргиния
 Норфолк/Виргиния-Бич — Международный аэропорт Норфолк
 Ричмонд — Международный аэропорт Ричмонд

 Вашингтон
 Паско/Ричленд/Кенневик — Аэропорт Трай-Ситиз

 Висконсин
 Грин-Бей — Международный аэропорт имени Остина Штробеля
 Ла-Кросс — Муниципальный аэропорт Ла-Кросс
 Мэдисон — Региональный аэропорт округа Дэйн
 Милуоки — Международный аэропорт имени генерала Митчелла

Флот 

По состоянию на август 2008 года воздушный флот авиакомпании Compass Airlines составляли следующие самолёты:

Авиапроисшествия и инциденты 
 8 мая 2008 года, рейс 2040 Миннеаполис—Рейджайна (Саскачеван), на борту 74 пассажира и 4 члена экипажа. Самолёт был совершил вынужденную посадку в аэропорту города Фарго (Северная Дакота) из-за пожара в туалетном отсеке. Сообщений о пострадавших на борту не поступало.
 15 ноября 2010 года. Лайнер, выполнявший регулярный рейс 5887 из Мизулы в Миннеаполис, через 22 минуты после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета по причине столкновения со стаей птиц и значительными повреждениями фюзеляжа. На борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа, о пострадавших не сообщалось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Compass Airlines

Авиакомпании по алфавиту
Региональные авиакомпании США
Delta Air Lines